Der Slalom der Frauen im alpinen Skisport bei den Olympischen Winterspielen 2018 sollte ursprünglich am 14. Februar 2018 um 10:15 Uhr Ortszeit (2:15 Uhr MEZ) im Yongpyong Alpine Centre ausgetragen werden. Allerdings sorgten starke Windböen für eine Verlegung des Rennens, zunächst um eine Stunde, als der Wind jedoch nicht abnahm, dann auf den 16. Februar 2018 um 10:15 Uhr Ortszeit (2:15 Uhr MEZ).

Die Goldmedaille gewann Frida Hansdotter aus Schweden. Silber gewann die Schweizerin Wendy Holdener und die Bronzemedaille erhielt Katharina Gallhuber aus Österreich.

Ergebnisse

Weblinks

Einzelnachweise 

Slalom Frauen
Frauenskiwettbewerb
Sportveranstaltung in Pyeongchang